«Воздушное путешествие» — советский кукольный мультипликационный фильм, снятый режиссёрами Романом Качановым и  Александром Боголюбовым по сценарию писателя Николая Носова в Творческом объединении «Экран» в  году. Седьмой мультфильм из цикла «Приключения Незнайки и его друзей».

Сюжет 
В Цветочном городе идут сборы к путешествию на воздушном шаре. 

Незнайка, по своей бестолковости, во время этих сборов чудит. Вместо того, чтобы взять парашют, надевает на ноги пружины, чтобы отскакивать от земли в случае падения. Гвоздём прибивает к воздушному шару плакат-объявление и так далее. Незнайку решают не включать в число путешественников, но он прячется в рюкзаке Пончика и таким образом проникает в корзину воздушного шара.

Путешествие начинается по плану, но потом воздух в шаре начинает остывать и шар снижается. Нужно избавиться от лишнего груза — кто-то должен спрыгнуть с парашютом. Трое самых ответственных путешественников (во главе со Знайкой) совершают прыжок, но шар всё равно продолжает снижаться. Оставшиеся путешественники грустно сидят на скамейке, и как раз в этот момент по радио, в честь отважных воздухоплавателей, оркестр Цветочного города во главе с музыкантом Гуслей исполняет песню «В траве сидел кузнечик…». А шар продолжает снижаться.

Съёмочная группа 
 Автор сценария - Николай Носов
Режиссер - Роман Качанов
Художник-постановщик - Юрий Трофимов
Оператор - Иосиф Голомб
Мультипликаторы: Лев Жданов, Н.Трушина
Композитор - Владимир Шаинский
Звукооператор - Феликс Джапаридзе
Куклы и декорации изготовили: Нина Пантелеева, Е. Чуркина, Владимир Шафранюк, Александра Мулюкина, Галина Круглова, Борис Караваев, Виктор Слетков под руководством Геннадия Лютинского
Роли озвучивали: Агарь Власова, Мария Виноградова, Маргарина Корабельникова, Тамара Дмитриева, Клара Румянова, Зинаида Нарышкина
 Редактор — Валерия Коновалова
 Монтажёр — С. Симухина
Директор - В. Попов

Ссылки 
 
 

Кукольные мультфильмы СССР 1972 года
Мультфильмы Романа Качанова
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы о Незнайке
Статьи проекта Мультипликация
Мультипликационные телефильмы СССР